Bethel Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Methodist Church (Bantam, Ohio), NRHP-ID: 78002020
 Bethel Methodist Church (Charleston, South Carolina), NRHP-ID: 74002260

Siehe auch:
 Bethel Methodist Episcopal Church